Donia steht für: 

 weiblicher Vorname, siehe Dunja #Donia

Donia ist der Familienname folgender Personen:
 Frans van Donia (1580–1651), Gesandter der Provinz Friesland beim Westfälischen Friedenskongress
 Pier Gerlofs Donia (1480–1520), friesischer Freiheitskämpfer und Seeräuber

Siehe auch:
 Dunia